Бетелл () — английская фамилия. Известные носители:

 Бетелл, Николас (1938—2007) — английский политический деятель, переводчик, историк.
 Бетелл, Табретт (род. 1982) — австралийская модель, актриса кино и театра.